Wahlkreis Viersen steht für:

 Bundestagswahlkreis Viersen (hieß 1949 bis 1980 Wahlkreis Kempen-Krefeld)
 Landtagswahlkreis Viersen I
 Landtagswahlkreis Viersen II